Mestaruusliiga 2021/2022 – 66. sezon mistrzostw Finlandii w piłce siatkowej zorganizowany przez Fiński Związek Piłki Siatkowej (Suomen Lentopalloliitto). Zainaugurowany został 29 września 2021 roku i trwał do 23 kwietnia 2022 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył mistrz 1-sarja – . Zespoły rywalizowały w fazie zasadniczej oraz w fazie play-off składającej się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce oraz finałów. Ze względu na odebranie licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej klubowi  i zdegradowanie go do 1-sarja nie odbyła się faza play-out.

Po raz siódmy mistrzostwo Finlandii zdobył klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął .

Drużyny uczestniczące

System rozgrywek 
Mestaruusliiga w sezonie 2021/2022 składała się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 11 drużyn rozegrało ze sobą po trzy spotkania. Do fazy play-off awansowało 8 najlepszych drużyn. Zespoły z miejsc 10-11 trafiły do fazy play-out, natomiast ten, który zajął 9. miejsce, zakończył udział w rozgrywkach.

Faza play-off 
Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach fazy play-off uczestniczyło osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej. Pary ćwierćfinałowe utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu, chyba że drużyny ustaliły inną kolejność rozgrywania spotkań. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do półfinałów, przegrani natomiast zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczyli wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę utworzyła drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły. Rywalizacja toczyła się na zasadach analogicznych co w ćwierćfinałach.

Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskali awans do finału, przegrani natomiast rywalizowali o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O 3. miejsce grali przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Finały
O mistrzostwo grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do czterech zwycięstw. Gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce, natomiast drugiego, trzeciego i szóstego spotkania ta, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce.

Faza play-out 
W fazie play-out uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 10-11. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął 10. miejsce.

Zwycięzca w parze utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej, przegrany natomiast trafił do baraży, gdzie walczył o utrzymanie z mistrzem 1. sarja.

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela 

Źródło: Mestaruusliiga – Data Project Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów; 5. bilans w bezpośrednich spotkaniach.Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pktUwagi: Mecze  –  oraz  –  nie odbyły się. Z tego powodu ostateczna klasyfikacja fazy zasadniczej ustalona została na podstawie ilorazu między liczbą punktów a liczbą rozegranych meczów.

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Faza play-out 
W fazie play-out miały uczestniczyć drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 10-11, tj.  oraz . Rywalizacja miała toczyć się do trzech zwycięstw.

15 marca 2022 roku decyzją władz ligi z powodu niewypełnienia zobowiązań finansowych odebrana została licencja na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej klubowi , a klub ten został relegowany do 1-sarja. Z tego względu faza play-out została odwołana, a zespoły  i  utrzymały się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Klasyfikacja końcowa

Zawodnicy miesiąca

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Finlandii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Finlandii
2022 w Finlandii